Каркар:

 Каркар — город на Филиппинах, в провинции Себу;
 Каркар — местность на Оронте, близ Хамата, известная битвой Салманассара III с сирийско-египетской коалицией в , современный Тель-Каркур;
 Каркар — муниципалитет в Испании;
 Каркар — река, приток Куры, протекает на Карабахском хребте;
 Каркар — остров неподалёку от Новой Гвинеи;
 Каркар — провинция в Сомали в государстве Пунтленд.

Себу (провинция)